Die Česká liga amerického fotbalu 2022 war die 28. Austragung der tschechischen American-Football-Liga. Meister wurden zum 16. Mal die Prague Lions, die im Finale den Titelverteidiger Vysočina Gladiators mit 35:29 besiegten. Als wertvollster Spieler des Czech Bowls wurde Runningback Adam Žouželka ausgezeichnet.

Reguläre Saison 

Legende:

Abkürzungen:Siege, Uentschieden, Niederlagen, SQ Siegquote, PD Punktdifferenz.

Play-offs

Halbfinale

Finale

2. Liga

Reguläre Saison 

Legende:

Abkürzungen:Siege, Uentschieden, Niederlagen, SQ Siegquote, PD Punktdifferenz.

Play-offs

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

2022
American-Football-Saison 2022